Gersdorf může mít různé významy: 

 Gersdorf (Zwickau) – obec v zemském okrese Cvikov ve svobodném státě Sasko v Německu
 Gersdorf an der Feistritz – obec v okrese Weiz, ve spolkové zemi Štýrsko v Rakousku
 Gersdorf (Mittelsachsen) - vesnice v zemském okrese Střední Sasko v Sasku (Německo)
 Gersdorf (Börde) - vesnice v zemském okrese Börde v Sasko-Anhaltsku v Německu

Gersdorf je také historický německý název těchto míst v Česku:

 Mezihoří (Blatno) – část obce Blatno v okrese Chomutov
 Kerhartice (Česká Kamenice), část města Česká Kamenice v okrese Děčín
 Kerhartice (Ústí nad Orlicí), část města Ústí nad Orlicí v okrese Ústí nad Orlicí
 Kerhartice (Jakartovice), téměř zaniklá vesnice u vodní nádrže Kružberk, základní sídelní jednotka obce Jakartovice v okrese Opava